Saag oder Saàg ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Gregersen de Saàg (1853–1905), ungarischer Ingenieur und Industrieller
 Kaimar Saag (* 1988), estnischer  Fußballspieler
 Lauri Saag (* 1977), estnischer Botaniker und Humangenetiker

Saag bezeichnet
 Saag (Gericht), verschiedene, auf Spinat basierende, indische Gerichte
 Saagberg, ein Berg in Namibia

ein Ortsname:
 Saag (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Saag (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

 Saag (Gemeinde Techelsberg am Wörther See) in Kärnten
 Saag (Gemeinde Edt), Ortschaft der Gemeinde Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Saag (Gemeinde Engelhartszell), Ortschaft in der Gemeinde Engelhartszell in Oberösterreich

Siehe auch:
 Sag